Andreas Stylianou – ex calciatore cipriota
 Loukas Stylianou – calciatore cipriota
 Marios Stylianou – calciatore cipriota
 Nikolaos Stylianou – cestista cipriota